La Faraona puede hacer referencia a:
Personas
 Lola Flores (1923-1995), cantante, bailaora de flamenco y actriz española de extraordinaria popularidad;
 Pilar Montoya (1960-2015), bailaora gitana de flamenco española;

Películas
 La Faraona, película musical mexicana de 1956